
Termin -{UBC}- ima više značenja.

 Ubikvitin C, humani gen
 Univerzitet Britanske Kolumbije, kanadski univerzitet.